Papa Giovanni X – papa della Chiesa cattolica
Giovanni X di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
Giovanni X di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
Giovanni X Yazigi – patriarca greco-ortodosso di Antiochia